

Persone 
 Cristina Aicardi (1986) – giocatrice di badminton peruviana
 Giovanni Aicardi (1550 ca.–1631) – architetto e ingegnere
 Giovanni Battista Aicardi (XV secolo) – uomo di mare
 Giovanni Giacomo Aicardi (m. 1650) – architetto e ingegnere
 Jean Aicardi (1926) – medico francese
 Luigi Aicardi (1865-1923) – dirigente sportivo italiano
 Matteo Aicardi (1986) – pallanuotista italiano

Altro
 Sindrome di Aicardi – malattia congenita collegata alla agenesia del corpo calloso